Milbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Milbourne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 William Milbourne James